Totolac kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Juan Totolac, ort, Tlaxcala, 
 Totolac (kommun), Tlaxcala, 

Robotskapade Mexikoförgreningar